Malinowo ist der Name folgender Ortschaften:

in Polen:
 Malinowo (Powiat Bartoszycki), im Powiat Bartoszycki der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Malinowo (Działdowo), Ort der Gmina Działdowo im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1939 bis 1945 Amalienhof, Stadt Soldau/Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Malinowo (Pasłęk), Ort der Gmina Pasłęk im Powiat Elbląski der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Amalienhof, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen
 Malinowo (Olsztynek), Ort der Gmina Olsztynek im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Amalienhof, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Malinowo (Powiat Bielski), im Powiat Bielski der Woiwodschaft Podlachien
 Malinowo (Powiat Siemiatycze), im Powiat Siemiatycki der Woiwodschaft Podlachien
 Malinowo (Powiat Wysokomazowiecki), im Powiat Wysokomazowiecki der Woiwodschaft Podlachien
 Malinowo (Czarne), Ort der Gmina Czarne im Powiat Człuchowski der Woiwodschaft Pommern, bis 1945 Amalienruh, Kreis Schlochau, Westpreußen/Posen-Westpreußen/Pommern

in Russland  (russisch ):
 in der Oblast Belgorod:
 Malinowo (Belgorod, Krasnogwardeiski), im Rajon Krasnogwardeiski
 Malinowo (Belgorod, Krasnoje), im Rajon Krasnoje
 Malinowo (Belgorod, Tschernjanka), im Rajon Tschernjanka
 Malinowo (Belgorod, Wolokonowka), im Rajon Wolokonowka
 in der Oblast Iwanowo:
 Malinowo (Iwanowo, Iljinski), im Rajon Iljinski
 Malinowo (Iwanowo, Palech), im Rajon Palech
 in der Oblast Moskau:
 Malinowo (Moskau)
 in der Oblast Orjol:
 Malinowo (Orjol)
 in der Region Primorje:
 Malinowo (Primorje)
 in der Oblast Pskow:
 Malinowo (Pskow)
 in der Oblast Tjumen:
 Malinowo (Tjumen)
 in der Republik Udmurtien:
 Malinowo (Udmurtien)
 in der Oblast Wladimir:
 Malinowo (Wladimir, Alexandrow), im Rajon Alexandrow
 Malinowo (Wladimir, Gorochowez), im Rajon Gorochowez
 in der Oblast Wologda:
 Malinowo (Wologda, Njukseniza), im Rajon Njukseniza
 Malinowo (Wologda, Weliki Ustjug), im Rajon Weliki Ustjug